Grundsteuerkataster ist die Bezeichnung für 
 ein Kataster, das zur Erhebung von Grundsteuer erhoben wird
 den Franziszeischen Kataster in Österreich